Konstellation kan syfta på:

Stjärnbild
Himlakroppars inbördes ställning (se även konjunktion)
Gruppering av samverkande företeelser

Referenser